Jméno a příjmení Petr Pavlík náleží těmto lidem:

 Petr Pavlík (malíř) (* 1945) – český malíř, kreslíř a sochař
 Petr Pavlík (1978) – český fotbalový obránce
 Petr Pavlík (1987) – český fotbalový obránce
 Petr Pavlík (spisovatel) (1933–2012) – český spisovatel
 Petr Pavlík (volejbalista) (1945–2005) – český volejbalista

Reference

Související články 
 Pavlík